Vandewattyne ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Vandewattyne (1932–1999), belgischer Maler und Bildhauer
 Marcel Vandewattyne (1924–2009), belgischer Langstrecken- und Hindernisläufer